Ла-Эспонжа или Ла-Эспонха () — топоним:

Испания 
 Ла-Эспонжа — остров архипелага Кабрера.
 Ла-Эспонжа — один из Питиузских островов.

Мексика 
 Ла-Эспонжа — улица Мехико.
 Ла-Эспонжа — водохранилище в штате Нуэво-Леон, находится на территории муниципалитета Лампасос-де-Наранхо.

Страницы значений:Географические объекты